Il toponimo Hrusova, con grafie differenti, può riferirsi a:

Hrușova, comune del distretto di Criuleni

Hrušová, comune del distretto di Ústí nad Orlicí